Löhrbach ist ein geographischer Name:

 Löhrbach, Ortsteil der Gemeinde Birkenau im Landkreis Bergstraße, Hessen

 Löhrbach, Oberlaufname bei Löhrbach des Kallstädter Bachs, linker Zufluss der Weschnitz in Birkenau, Landkreis Bergstraße, Hessen
 Löhrbach (Lottenbach), rechter Zufluss des Lottenbachs (zum Bieberbach, zur Hönne) in Holzen, Stadt Arnsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Lohrbach
 Löhrenbach